Натуральне число 1309
 1309 рік до нашої ери
 1309 рік нашої ери